

Cinema 
 Right of Way – film del 1911 diretto da Frank Wilson
 Right of Way – documentario del 1943 prodotto dal U.S. Office of War Information
 Right of Way – film del 1983 diretto da George Schaefer – film per la televisione

Musica 
 Right of Way – album di Ferry Corsten del 2003

Televisione 
 Right of Way – episodio del 1974 della serie Dirty Sally